François Roussel peut désigner :

 François Roussel, dit aussi Francesco Rosselli, musicien français de la Renaissance ;
 François Roussel-Despierres (1854-1940), diplomate et écrivain français ;
 François Roussel (1947-), homme politique français ;
 François Xavier Roussel (1770-1807), général de division français.